(1907-1985), footballeur italien,
 ,
 Michele Arcari (1978-), footballeur italien, 
  (1879-1955), critique d'art, professeur d'université et romancier italien, 
 Pietro Arcari (1909-1988), footballeur italien.